Pomone ou Pomona est une nymphe des fruits dans la mythologie romaine. Son nom a notamment été donné à :

Arts 
 Pomone, premier opéra français, de Robert Cambert sur un livret de l'abbé Pierre Perrin (1671) ;
 Pomone, une statue d'Aristide Maillol (1910).

Toponymes 
 Pomona, une ville de Californie aux États-Unis ;
 Pomona, une ville de l'état de New York ;
 Pomona, une ville du New Jersey ;
 Pomona, une ville du Queensland en Australie ;
 Pomona, une ville de Namibie ;
 Pomona, un site archéologique maya.

Navires

Économie 
 Atelier Pomone, créé en 1922, est l'atelier de création de mobiliers et de décorations intérieures du grand magasin parisien Le Bon Marché.
 Le groupe Pomona est une entreprise française du secteur de l'agroalimentaire.

Astronomie 
 L'astéroïde (32) Pomone

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis